Taifa puede referirse a:

 Taifa (Marruecos), organización clandestina marroquí durante la etapa colonial.
 Taifa, pequeño reino en Al-Ándalus tras la caída del Califato de Córdoba.
 Taifa de Jaén, reino de la provincia de Jaén.